Alfred Gatty (1813-1903) – vicario della Chiesa d'Inghilterra e scrittore inglese
 Alfred Scott-Gatty (1847-1918) – compositore e genealogista inglese
 Harold Gatty (1903-1957) – navigatore, inventore e aviatore australiano
 Harsha Raj Gatty (1987) – attivista indiano
 Juliana Horatia Ewing (nata Gatty) (1841-1885) – scrittrice inglese
 Luis Gatty Ribeiro (1979) – calciatore boliviano
 Marek Gatty-Kostyal (1886-1965) – scienziato polacco
 Margaret Gatty (1809-1873) – scrittore e naturalista inglese
 Nicholas Gatty (1874-1946) – compositore e critico musicale inglese